Pirostomella är ett släkte av svampar. Pirostomella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pirostomella